Cid Campeador será una futura estación del Subte de Buenos Aires. Estará ubicada debajo de la estatua homónima, en la intersección de las avenidas Díaz Vélez y Honorio Pueyrredón, en los barrios porteños de Villa Crespo y Caballito.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Caballito
Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Villa Crespo